Muziek
 Freight train (Elizabeth Cotten), een lied van Elizabeth Cotten, geschreven in 1906, voor het eerst uitgebracht in 1957
 Freight train (Nitro), een lied van de glammetalband Nitro uit 1989
 Freight train (Alan Jackson), een muziekalbum van Alan Jackson uit 2010
Film
 Freight train (1898), korte film uit 1898 van James H. White
 Freight train (2009), korte film uit 2009 van John Stronach
 Freight train (2012), korte film uit 2012 van Zen Freese
 Freight train (2014), korte film uit 2014 van Alex Wu
Boek
 Freight train (boek), een plaatsjesboek voor kinderen van Donald Crews uit oorspronkelijk ca. 1992